Une Petite œuvre multimédia — POM — est un format multimédia qui consiste à associer photographie, réalisation vidéo et création sonore dans un format court  (quelques minutes) et journalistique.

Il a été conçu et développé pour Territoires de fictions. L'appellation Petite Œuvre Multimédia – POM ou POEM – est une marque déposée par le studio Hans Lucas depuis 2008.

Caractéristiques 
Le site du studio Hans Lucas donne la définition d'une Petite Œuvre Multimédia en termes de :
 nature des médias - images fixes (photographies ou dessins) et réalisation sonore de qualité
 nature du discours - angle journalistique, intention d'auteur ou écriture artistique, développement d'une problématique ou information d'actualité
 structure - la narration sert de fil conducteur
 format - court (une à quatre minutes)
 domaine - artistique, de la fiction, de la communication, du documentaire ou du reportage

La Petite Œuvre Multimédia fait partie de la famille des créations multimédias, au même titre que le webdocumentaire, le web-reportage, la vidéographie, le diaporama sonore et la réalisation sonore. Toutefois, son appellation est une marque déposée.

Histoire 
Le projet Territoires de fictions, qui explore de nouvelles formes de représentation de la photographie, a créé et développé en 2005 le concept de la Petite Œuvre Multimédia.

En 2007, le Hans Lucas publie 52 POM sur le site Le Monde. Deux records d'affluence sont enregistrés : le premier pour une série dans son ensemble, le second pour une vidéo individuelle.

Plusieurs sociétés de production audiovisuelle réalisent aujourd'hui des POM, comme Petit Homme Production ou SapienSapienS.

Prix et récompenses 
Pour sa , la Bourse du talent, session Reportage, a été attribuée pour la première fois à un reportage photographique présenté sous forme de POM. Il s'agissait du travail d'Élisabeth Schneider intitulé M'aime pas peur et associé à son reportage photographique Acceptation qui traite du même sujet.

Le  durant le colloque POM+F de FreeLens, le premier prix POM français a récompensé Vali Faucheux-Georges pour son travail intitulé J'ai vécu et réussi.

Formation 
La réalisation de POM est enseignée à l’École des métiers de l’Information (EMI-CFD) depuis 2006 dans le cadre de sa formation photojournalisme.

Certaines structures proposent des formations continues à destination des professionnels :
 Studio Hans Lucas
 CFPJ International
 Illya, coopérative de journalistes
 Les Gobelins, école de l'image

Notes et références

Liens externes 
 
 Les petites œuvres multimédia du CNES (Centre National d'Études Spatiales) 
 
 

Arts pluridisciplinaires
Œuvre photographique
Multimédia
Web-documentaire
Photojournalisme
Média Internet